Август Киндерман (1817, Потсдам, королевство Пруссия — 6 марта 1891, Мюнхен, Германская империя) — немецкий оперный певец (бас-баритон) и режиссёр.

Биография 
Начал свою певческую карьеру в 1836 году в хоре Берлинской придворной оперы. В 1837 году дебютировал как солист в небольшой роли в опере Гаспаре Спонтини «Агнесса фон Гогенштауфен». С 1839 по 1846 год выступал на  сцене лейпцигского театра, где исполнял как басовые, так и баритональные партии.

В 1846 году Киндерман перешёл в Баварскую придворную оперу (Мюнхен), где имел большой успех и был удостоен звания Каммерзенгера. В этот же период он начинает заниматься оперной режиссурой. В 1855 году публике представлена его постановка «Тангейзера» Вагнера, где он сам исполнил партию Вольфрама.

Киндерман стал первым исполнителем партий Вотана в операх Вагнера «Золото Рейна» (1869) и «Валькирия» (1870), а также Титуреля в «Парсифале» того же автора.

Три дочери Киндермана, Франциска, Хедвиг и Мария, также посвятили себя оперной сцене.

Примечания

Литература 
 Carnegy, Patrick (2006) Wagner and the Art of the Theatre , Yale University Press, p. 41. ISBN 0300106955
 Meyerbeer, Giacomo (2002) Briefwechsel und Tagebücher, Vol. 5, edited and annotated by Sabine Henze-Döhring, Walter de Gruyter, p. 974. ISBN 3110142449
 Meyerbeer, Giacomo (2002) The Diaries of Giacomo Meyerbeer: The Years of Celebrity, 1850—1856, edited and annotated by Robert Ignatius Le Tellier, Fairleigh Dickinson University Press, p. 164. ISBN 0838637892
 Rosenthal, H. and Warrack, J. (1979) «Kindermann, August» in The Concise Oxford Dictionary of Opera, 2nd Edition, Oxford University Press. p. 258. ISBN 019311321X

Ссылки 

Оперные певцы и певицы Германии
Бас-баритоны
Обладатели почётного звания «Каммерзенгер»